Een verkeersweg:
N796 (Frankrijk)
N796 (Nederland), zie Provinciale weg 796